Porcupine kan syfta på:

 Porcupine (musikalbum) – ett album av Echo & the Bunnymen från 1983

Geografi

USA 

 Porcupine, North Dakota, ort, Sioux County, 
 Porcupine, South Dakota, ort, Oglala Lakota County,

Se även
 Porcupine River

Robotskapade USAförgreningar